

Musica 
 Signature – album di Patrice Rushen del 1997
 Signature – album di Joe del 2009

Altro 
 Signature – nella cultura di Internet, breve contenuto testuale o multimediale che, per scelta dell'utente, viene posto in coda a messaggi di posta elettronica o post su forum o newsgroup
 Signature (firma) – in programmazione, soprattutto orientata agli oggetti, frammento di codice che include tutte le informazioni di tipo su un metodo o una procedura
 Signature – in geofisica, la forma d'onda distintiva di un dato evento sismico
 Signature Team – scuderia motoristica francese

Note

Pagine correlate 
 Segnatura